Континентальный кубок по хоккею с шайбой 2019/20 — 23-й розыгрыш Континентального кубка под эгидой ИИХФ, который прошёл с 20 сентября 2019 года по 12 января 2020 года.

Участвующие команды 
В розыгрыше Континентального кубка по хоккею с шайбой 2019/2020 года приняли участие 20 команд из 20 стран. 8 команд начали турнир с первого раунда, 6 — со второго и 6 — с третьего. В суперфинал вышлит команды, занявшие первые и вторые места на третьем этапе.

Первый раунд 
Матчи первого раунда прошли с 20 по 22 сентября 2019 года в Стамбуле, Турция и Мехелене, Бельгия. Победители групп вышли во второй раунд.

Группа A 

Время местное (UTC+3).

Видео

Группа B 

Время местное (UTC+2).

Видео

Второй раунд 
Матчи второго раунда прошли с 18 по 20 октября 2019 года в Броварах (Украина) и Реноне (Италия). Победители групп вышли в третий раунд.

Группа C 

Время местное (летнее) (UTC+3)

Группа D 

Время местное (летнее) (UTC+2).

Третий раунд 
Матчи третьего раунда прошли с 15 по 17 ноября 2019 года в Войенсе (Дания) и Кракове (Польша). Команды, занявшие первые два места в группах, вышли в суперфинал.

Группа E 

Время местное (UTC+1).

Группа F 

Время местное (UTC+1).

Суперфинал 
Суперфинал прошёл с 10 по 12 января 2019 года в городе Войенс, Дания

Судьи 
По данным IIHF

Главные судьи
 Адам Кика (KIKA Adam)
 Марк Виганд (WIEGAND Marc)
 Ааро Браннаре (BRANNARE Aaro)
 Даниэль Пихачек (PIECHACZEK Daniel) 
 Кристиан Перссон (PERSSON Christian)

Линейные судьи
 Дэнни Бересфорд (BERESFORD Danny) 
 Рене Йенсен (JENSEN Rene) 
 Клемент Гонсалвес (GONCALVES Clement)
 Элиас Зеевальд (SEEWALD Elias)
 Андреас Хофер (HOFER Andreas)
 Мартон Немет (NEMETH Marton)

Турнир

Результаты  
Время местное (UTC+1).

Видео

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2019/20
2019 год в хоккее
2020 год в хоккее